Pyramis (lat. Pyramide) ist
 der anatomische Fachbegriff für einen seichten Längswulst am Nachhirn, in dem die danach benannte Pyramidenbahn verläuft
 eine veraltete Bezeichnung für das Felsenbein
 ein Teil des Vermis cerebelli im Kleinhirn
 ein Hersteller von Einbauküchen-Komponenten (insbesondere: Spülen), siehe: Pyramis Group
 ein Spiel, siehe Pyramis (Spiel)